Picconia – rodzaj owadów z rodziny rączycowatych
 Picconia – rodzaj roślin z rodziny oliwkowatych